Чарльз Кэмпбелл:
* Кэмпбелл, Чарльз (1854—1927) — шотландский футболист и функционер.
 Кэмпбелл, Чарльз (1881—1948) — британский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Кэмпбелл, Чарльз Огастас Розенхаймер (1863—1931) — американский медик.